Thiaguinho - cantor brasileiro
 Thiago Rocha da Cunha - jogador brasileiro de futebol
 Tiago da Rocha Vieira - jogador brasileiro de futebol

Desambiguação